Paul puede referirse a:

 Paul, nombre equivalente a Pablo en varios idiomas (inglés, francés, alemán):

Personajes relevantes con el nombre Paul

Artistas 
 Paul Badura-Skoda, pianista austriaco;
 Paul Cézanne, pintor francés;
 Paul Klee, pintor suizo;
 Paul Landowski, escultor francés;
 Paul McCartney, músico británico, exmiembro de la banda The Beatles;
 Paul Walker, actor estadounidense;
 Paul Newman, actor estadounidense;
 Paul Simon, músico estadounidense;
 Paul Thomson, baterista británico, de la banda Franz Ferdinand;
 Paul Gray, bajista de la banda Slipknot;
 Paul Landers, guitarrista del grupo alemán Rammstein;
 Jean-Paul Gaultier, diseñador de moda francés.
 Paul Gaugin, artista francés.

Científicos 
 Paul Broca, médico, antropólogo y anatomista francés;
 Paul Erdős, matemático húngaro;
 Paul Henri Dietrich, filósofo francés de origen alemán;
 Paul Dirac, físico británico, premio nobel de física en 1933;
 Paul Ehrlich, bacteriólogo alemán, premio nobel de fisiología o medicina en 1908;
 Paul Lafargue, médico y político francés;
 Paul Sabatier, químico francés, premio nobel de química en 1912;
 Paul Vidal de La Blanche, geógrafo francés;
 Paul Watzlawick, psicoterapeuta austriaco;

Otros 
 Paul Bowles, escritor, compositor y viajero estadounidense;
 Paul d'Estournelles, diplomático francés, premio nobel de la paz en 1909;
 Paul Keres, ajedrecista estonio;
 Paul Pogba, futbolista francés-guineano;
 Paul Scholes, exfutbolista inglés.

Personajes de ficción 
 Paul Atreides, personaje de las novelas de ciencia ficción Dune;
 Paul (Pokémon), personaje del anime Pokémon Diamante y Perla;
 Paul, personaje sordomudo protagonista de La Tribu.
 Paul, personaje alienígena protagonista de la película del mismo nombre, es un tanto g-A.y con sus amigos Jorge y ivan.

Animales 
 Pulpo Paul (2008–2010), cefalópodo del acuario de Oberhausen empleado como oráculo para adivinar resultados de competiciones deportivas.

Apellido 
 Paul, apellido:
 Chris Paul, baloncestista estadounidense;
 Fernando de Paul, futbolista argentino-chileno;
 Jake Paul, YouTuber y boxeador estadounidense;
 Rodrigo de Paul, futbolista argentino;
 Vicente de Paúl, sacerdote francés;

Desambiguación de nombre y apellidos 
Nombre compuesto
 Paul-Henri 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Paul Anderson 
 Paul Chambers 
 Paul Délano 
 Paul Kelly 
</td> Paul Martin 
 Paul McGuigan 
 Paul Robinson 
 Paul Rudolph 
 Paul Stein 
 Paul Williams 
|}

Divisiones administrativas

en Cabo Verde 
 Paul (Cabo Verde)

en España 
 Paúl (C.P. 01420), en la provincia de Álava;
 Paúl de Valdelucio (C.P. 09127), en la provincia de Burgos;
 La Paúl (C.P. 22281), en la provincia de Huesca;
 El Paúl (C.P. 44422), en la provincia de Teruel;

en Estados Unidos 
 Paul (Idaho)

en Portugal 
 Paul (Covilhã), en el distrito de Castelo Branco

en Reino Unido 
 Paul (Cornualles)

en Venezuela 
 Paul (Rodríguez)

Naturaleza 
 Huracán Paul (1982)
 Huracán Paul (2006)

Cine y música 
 Paul (2011), película dirigida por Greg Mottola;
 «Paul», sencillo de la banda punk alemana Die Ärzte.
 Paul, obra de teatro de 2007 dirigida por Wesley Enoch.

Teatros 
 Teatro Circo Paul (1847-1880), en Madrid (España).

Además 
 Paul-Henri, desambiguación.
 Saint Paul, desambiguación.
 Saint-Paul, desambiguación de toponimia.
 Paula, desambiguación.
 Pablo, desambiguación.